Хяркёнен () — имя собственное, происходящее от финского обозначения быка (härkä); распространено в виде фамилий.
 Хяркёнен, Арто (род. 1961) — финский легкоатлет (метание копья).
 Хяркёнен, Кари (род. 1959) — финский лыжник, чемпион мира, победитель этапа Кубка мира.